Le  mètres masculin de patinage de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 a lieu le  à 18 h 00 au Centre de patinage Adler Arena, C'est la  que l'épreuve est disputé, Le tenant du titre est l'américain Shani Davis qui a remporté l'épreuve à Vancouver en 2010 devant le sud-coréen Mo Tae-Bum, médaille d'argent, et un autre américain Chad Hedrick, médaille de bronze.

L'épreuve est remportée par le Néerlandais Stefan Groothuis, qui devance le Canadien Denny Morrison et le Néerlandais Michel Mulder.

Médaillés

Résultats

Notes et références 

1 000 mètres hommes